Phiambolia är ett släkte av isörtsväxter. Phiambolia ingår i familjen isörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Isörtsväxter
Phiambolia